В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Майами ():* округ '''Майами''' — штат Индиана.
 округ '''Майами''' — штат Канзас.
 округ '''Майами''' — штат Огайо.